Dragão do Mar ou Chico da Matilde, foi um líder jangadeiro, prático mor e abolicionista, com participação ativa no Movimento Abolicionista no Ceará, que foi o estado pioneiro na abolição da escravidão
 Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura - espaço cultural em Fortaleza, cujo nome homenageia Francisco José do Nascimento
 Dragão do Mar FM - cujo nome homenageia Francisco José do Nascimento
 Dragão do Mar (navio) - cujo nome homenageia Francisco José do Nascimento

Desambiguação